Кавасила може да се отнася за:

 Кавасила, село в дем Александрия, Гърция;
 Никифор Кавасила (Νικηφόρος Καβάσιλας), византийски военачалник от XI век;
 Константин Кавасила (Κωνσταντίνος Καβάσιλας), византийски духовник, охридски архиепископ от 1250 до 1263 година;
 Нил Кавасила (Νείλος Καβάσιλας) (1298 – 1363), византийски духовник, солунски архиепископ от 1360 до 1361 година;
 Николай Кавасила (Νικόλαος Καβάσιλας) (1323 – 1390), византийски духовник, солунски архиепископ от 1361 до 1363 година;
 Йона Кавасила, охридски архиепископ от началото на 16 век.